Magic (englisch „Zauberei“) steht für:

 MagiC, ein Betriebssystem
 Magic: The Gathering, ein Sammelkartenspiel
 HTC Magic, ein Smartphone der HTC Corporation
 Magic – Eine unheimliche Liebesgeschichte, US-amerikanischer Spielfilm (1978)
 Magic (Fahrgeschäft), ein Fahrgeschäft des Herstellers Huss Park Attractions
 Magic (Kryptologie), entschlüsselte PURPLE-Nachrichten
 Orlando Magic, ein Basketball-Team der NBA
 Szenename für die psychoaktive Substanz Mephedron
 Color Magic, norwegisches Fährschiff
 Disney Magic, ein Kreuzfahrtschiff der Reederei Disney Cruise Line
 R.550 Magic, eine französische Luft-Luft-Rakete

Musik:
 Magic (Band), kanadische Reggae-Popband
 Magic (Lied), ein Lied von Olivia Newton-John
 Magic (Bruce-Springsteen-Album), Studioalbum von Bruce Springsteen (2007)
 Magic (Coldplay-Lied), Lied der britischen Alternative-Rock-Band Coldplay
 Magic (B.o.B.-Lied), Lied des US-amerikanischen Rappers B.o.B.

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Magic (Idaho)
 Magic City, Idaho
 Magic Resort, Idaho
 Magic Springs, Arkansas

Magic ist der Beiname folgender Personen:
 Magic Johnson (* 1959; eigentlich Earvin Johnson Jr.), US-amerikanischer Basketballspieler
 Magic Sam (1937–1969; eigentlich Sam Maghett), US-amerikanischer Blues-Gitarrist und -Sänger

MAGIC steht als Akronym für:
 MAGIC Motor, ein Verbrennungsmotor-Projekt
 MAGIC-Syndrom, eine Autoimmunkrankheit
 MAGIC-Teleskope auf La Palma

Siehe auch:
 Magic Roundabout
 Magick
 Magyk

Abkürzung